Таблиця медалей зимових Паралімпійських ігор 2002 — це перелік національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час 8-x зимових Паралімпійських ігор, що проходили у Солт-Лейк-Сіті, США, з 7 березня по 16 березня.

Таблиця 
Легенда

Див. також 
 Список медалістів зимових Паралімпійських ігор 2002
 Таблиця медалей зимових Олімпійських ігор 2002

Джерела 

Зимові Паралімпійські ігри 2002